Вільям Омар Ландрон Рівера (;  10 лютого 1978), більш відомий під іменем «Дон Омар», — пуерто-риканський співак-регетон, продюсер та актор. Його іноді називають прізвиськами El Rey та King of Kings (регетон-музика). 1 вересня 2017 року він оголосив, що покине музичну кар'єру після серії концертів в Колізеї Хосе Мігеля Агрелота в Пуерто-Рико, запланованих на 15, 16 і 17 грудня. Він повернувся до музики 20 квітня 2019 року зі своєю піснею «Single Ramayama» із участю Фарруко .

Раннє життя 
Дон Омар народився в Сантурсі, баррі Сан-Хуана, Пуерто-Рико, де він був вихований, найстарший син Вільяма Ландрона та Лус Антонії Рівери. З раннього дитинства він виявляв інтерес до музики Vico C та Brewley MC. У молодості він став активним членом протестантської церкви Iglesia Evangélica Restauración en Cristo у Баямоні, де час від часу виголошував проповіді. Однак через чотири роки він покинув церкву, щоб присвятити себе співу.

Кар'єра 
Його перший публічний виступ у нічному клубі супроводжував диск-жокей Еліель Лінд Осоріо. Потім він регулярно з'являвся в компіляційних альбомах популярних ді-джеїв та продюсерів, включаючи Luny Tunes, Noriega та DJ Eric. Він також працював резервним співаком у дуеті Héctor &amp; Tito. Один з учасників, Гектор Дельгадо, допоміг йому створити свій перший сольний альбом.

Кар'єра Омара піднялася до знаменитості випуском його першого студійного альбому «Останній Дон» із Френкі Голдом. І версія студії, і її видання в прямому ефірі були сертифіковані платиновою Американською асоціацією звукозаписувальної індустрії. Згідно з його офіційним вебсайтом, The Last Don: Live [CD & DVD] продано понад мільйон примірників. Він отримав нагороди за латиноамериканський поп-альбом року та «Новий виконавець та латиноамериканський реп / хіп-хоп альбом року» за версією Billboard Latin Music Awards у 2003 році. The Last Don: Live [CD & DVD] також був номінований на альбом міської музики на премії Latin Grammy Awards 2005 року.

Альбом Омара King of Kings у травні 2006 року став найвищим у рейтингу реггітону LP в історії 10 найкращих американських чартів, дебютувавши на першому місці в чартах продажів у Латинській Америці та на першому місці в чарті Billboard Latin Rhythm Radio з його синглом «Angelito». Омар також зміг побити рекорд продажів у музичному магазині Діснея в світі Virgin, який раніше встановила зірка поп-музики Брітні Спірс.

З найвищим дебютом на графіку співак-регетона, King of Kings Омара увійшов до 7-го місця з 74000 побиттями. У квітні 2007 року Дон Омар отримав латиноамериканську музичну премію Billboard за альбом року «Реггетон» для King of Kings. Білборд визнав, що King of Kings був найуспішнішим альбомом десятиліття в Латинській Америці, крім того, був найуспішнішим в історії жанру регетон. За підрахунками Billboard, до кінця 2009 року альбом було продано понад 4,1 мільйона примірників.

Омар брав участь у презентації Джилберто Санта-Рози у заході під назвою «Concierto del Amor», представленому в Медісон-сквер-Гарден 9 лютого 2008 року. Він закрив подію та виконав теми регетону з Френкі Голдом.

Третій студійний альбом Омара, iDon, вийшов 28 квітня 2009 року. Цей альбом продано понад 2,5 мільйона. «Virtual Diva» стала найбільш запитуваною піснею на латиноамериканських радіостанціях. Другий офіційний сингл під назвою «Sexy Robotica» вийшов 6 липня 2009 року.

Альбом Don Omar Presents: Meet The Orphans був випущений 16 листопада 2010 року. В альбомі представлені виконавці під лейблом Дона Омара Orfanato Music Group та інші виконавці регетону. Альбом включає промо-сингл « Hasta Abajo» та провідний сингл альбому «Danza Kuduro» із залученням португальсько-французького співака Lucenzo, а також співпрацю виконавців Orfanato Music Group, включаючи Kendo Kaponi, Syko, Plan B, Zion &amp; Lennox, Yaga &amp; Маккі та Денні Форнаріс. «Danza Kuduro» з'являється в саундтреку Fast Five і є піснею, яка звучала в кінці фільму. Він підписаний на VI Music і Machete Music через Universal Music Latino, альбом Продано понад 3 мільйони.

Альбом Don Omar Presents MTO2: The New Generation був випущений 1 травня 2012 року. В альбомі представлені нещодавно підписані музичною групою Орфанато Натті Наташа, а також багато інших підписаних виконавців та інші виконавці регетону, такі як Zion Y Lennox . Альбом включає сингли «Hasta Que Salga El Sol», які отримали нагороду за найкращу міську пісню на латиноамериканських преміях Греммі 2012 року, та «Dutty Love» із участю Натті Наташі, яка також була номінована. Альбом також співпраця з Хуаном Magan, Mims, Syko, Vinny ель Vendito і Yunel Круз. Альбом був добре прийнятий, оскільки він отримав нагороду за найкращий альбом міської музики на премії Latin Grammy Awards 2012 року.

Після десятирічної суперечливої суперечки з колегою-артистом Дедді Янкі за титул «Король Реггетона», на початку 2016 року Дедді Янкі та Дон Омар на прес-конференції в Білборді оголосили, що вони виступлять разом на сцені у концертній серії під назвою The World World Tour. Тур анонсований у таких містах, як Лас-Вегас, Орландо, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Обговорюючи тур та його суперництво з Дедді Янкі, Дон Омар сказав: «Дозвольте пояснити: я не його найкращий друг, і він не мій найкращий друг, але ми поважаємо один одного. Це бажання бути найкращим — це те, що штовхнуло нас бути кращими».

Особисте життя 
У 2003 році в Омара народився перший син Ніколас Валле Гомес. Омар одружився з синоптиком / журналістом Джекі Геррідо 19 квітня 2008 року. У березні 2011 року стало відомо, що вони розлучилися.

Юридичні питання 
18 вересня 2007 року Омар був ненадовго затриманий у Санта-Крус-де-ла-Сьєрра, Болівія, через судовий спір. Болівійський промоутер концертів подав на нього в суд і на деяку частину його керівництва після того, як він відмінив концерт, запланований на той самий рік у Ла-Пасі, в рамках міжнародного гастрольного туру Up Close. Організація стверджувала, що він відібрав 70 000 доларів США через скасування. Омар відповів, що скасував концерт, оскільки компанія не надала квитки вчасно. Після розгляду справи перед місцевим суддею обидві сторони досягли згоди. Омару було дозволено покинути країну, щоб виконати раніше запланований виступ у Буенос-Айресі на аргентинському телебаченні, і наступного дня він повернувся, щоб провести свій концерт на футбольному стадіоні «Тахуїчі Агілера» в Санта-Крус.

Дискографія

Студійні альбоми 

 Останній Дон (2003)
 Король королів (2006)
 iDon (2009)
 Зустріньте сиріт (2010)
 MTO²: Нове покоління (2012)
 Останній Дон 2 (2015)
 Останній альбом (2019)

Альбоми в прямому ефірі та спеціальні видання 

 Останній Дон Live (2004)
 Останній Дон: Золота серія (2006)
 King of Kings: Armageddon Edition (2006)
 King of Kings Live (2007)

Компіляційні альбоми 

 Лос-Бандолерос (2005)
 Da Hitman Presents Reggaetón Latino (2005)
 Ель-Пентагоно (2007)

Альбоми з найбільшими хітами 

 Los Bandoleros Reloaded (2006)

Нагороди та номінації

Концертні тури 

 Світовий тур короля королів
 Останній світовий тур Дона
 Світовий тур Ідон
 Зустріньте Світовий тур The Orphans
 Зустріньте світовий тур MTO New Generatión
 Останній світовий тур Дон 2
 Тур Королівства

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Офіційний вебсайт альбому iDon 
 Офіційна сторінка  на MySpace
 Офіційна сторінка на Facebook
 

Пуерториканські співаки